Iotti  ist der Familienname folgender Personen:

Bruno Demetrio Iotti (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
Leonilde Iotti (1920–1999), italienische Politikerin
Pietro Iotti (* 1926), italienischer Politiker